Amaurocichla é um género de aves da família Motacillidae (por vezes incluída nos Sylviidae).

Este género contém as seguintes espécies:
 Amaurocichla bocagii, ou A. bocagei

  BirdLife International 2004. Amaurocichla bocagei. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.  Downloaded on 10 July 2007.

Sylviidae
Motacillidae
Géneros de aves